El príncipe Leopoldo Estéfano Carlos Antonio Gustavo Eduardo Tásilo de Hohenzollern-Sigmaringen (Krauchenwies, 22 de septiembre de 1835 - Berlín, 8 de junio de 1905) fue el jefe de la rama Hohenzollern-Sigmaringen, de la Casa de Hohenzollern y jugó un papel importante en la política del poder europeo.

Biografía 
Sus padres eran Carlos Antonio y Josefina Federica de Baden. Leopoldo fue padre del futuro Fernando I de Rumania y su hermano Carlos fue Rey de Rumania.

Tras la Revolución de 1868 contra Isabel II de España, Leopoldo fue candidato a ocupar el trono de España, a propuesta del general Prim. Esta oferta fue apoyada por el primer ministro prusiano Otto von Bismarck, pero rechazada por el Emperador Napoleón III de Francia.

En España, al difundirse la noticia de que Leopoldo era candidato a la corona, se le empezó a llamar Leopoldo Olé-Olé si me eligen a causa de la difícil pronunciación de su apellido para los españoles.

Leopoldo fue forzado a rechazar la oferta del trono español, y debido a la demanda insistente del gobierno francés y el llamamiento del Telegrama de Ems el resultado fue la guerra franco-prusiana en 1870, que supuso la caída del emperador francés y la llegada de la tercera república francesa.

Matrimonio e hijos 
En 1861 el príncipe Leopoldo casó con la Infanta Antonia de Portugal, hija de María II de Portugal y de su consorte, Fernando II. Con ella tuvo tres hijos:
 Príncipe Guillermo (1864-1927), quién lo sucedería como Príncipe de Hohenzollern.
 Príncipe Fernando (1865-1927), luego Rey de Rumania.
 Príncipe Carlos Antonio (1868-1919).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Príncipes de Hohenzollern-Sigmaringen
Miembros hereditarios de la Cámara de los Señores de Prusia
Personas de la guerra franco-prusiana
Generales de Prusia
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Grandes cruces de la Orden de Alberto el Oso
Personas de la Provincia de Hohenzollern